Por Bloomfield pode estar à procura de:
 Bloomfield (Indiana)
 Bloomfield (Iowa)
 Bloomfield (Kentucky)
 Bloomfield (Missouri)
 Bloomfield (Montana)
 Bloomfield (Nebraska)
 Bloomfield (Nova Jérsei)
 Bloomfield (Novo México)
 Bloomfield (Pensilvânia)

Ver também 
 Bloomfield Hills
 Bloomfield Township

Desambiguação